Franzius ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Franzius (* 1963), deutscher Jurist und Hochschullehrer an der Universität Bremen
 Folkmar Franzius (1827–1899), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Franz Franzius, See- und Hafenbauer (Sohn von Ludwig Franzius)
 Georg Franzius (1842–1914), Wasserbauer (Bruder von Ludwig Franzius)
 Georgia Franzius (* 1944), griechisch-deutsche Klassische und Provinzialrömische Archäologin
 Hermann Franzius (1831–1911), preußischer Verwaltungsbeamter
 Karl Franzius (1905–1993), deutscher Architekt, Sohn von Otto Franzius
 Ludwig Franzius (1832–1903), deutscher Wasserbauingenieur und Baudirektor für Weserkorrektion
 Otto Franzius (1877–1936), deutscher Bauingenieur für Wasserbau und 1933/34 Rektor der Technischen Hochschule Hannover (Neffe von Ludwig Franzius)
 Thomas Franzius (1563–1614), deutscher Rechtswissenschaftler und ostfriesischer Kanzler
 Friedrich Wilhelm von Franzius (1789–1861), Kaufmann und Reeder, Stadtrat in Danzig und Abgeordneter

Franzius bezeichnet darüber hinaus:
 Franzius (Schiff), ein nach Ludwig Franzius benannter Nachbau eines Weserkahns

Siehe auch:
 Frantzius